Vezzosi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Vezzosi (* 1950), italienischer Kunstkritiker, Autor von Sachbüchern und Ausstellungskurator
 Gabriele Vezzosi (* 1966), italienischer Mathematiker